Die Gouvernante steht für:

 Die Gouvernante, Novelle von Stefan Zweig (1911)
 Die Gouvernante (Film), österreich-ungarischer Stummfilm (1914)
 Die Gouvernante (Redgrave), Gemälde von Richard Redgrave (1844)
 Die Gouvernante (Gürpınar) oder Die Erzieherin (türkisch Mürebbiye), Roman und Schauspiel von Hüseyin Rahmi Gürpınar